

Ралиця () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Момчилград.
 Ралиця () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.